Hemlig agent kan syfta på:

 Hemlig agent – en typ av spion i fiktion
 Hemlig agent (film) – en fransk film från 2008